Бъкли може да се отнася за:
 Бъкли, град в Уелс, Великобритания
 Бъкли (Вашингтон), град в Съединените щати
 Тим Бъкли (1947-1975), американски музикант